Ракитненское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ракитненское сельское поселение — в Дальнереченском районе Приморского края.
 Ракитненское сельское поселение — в Хабаровском районе Хабаровского края.